Rhigognostis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1857. Rhigognostis ingår i familjen Plutellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Rhigognostis